Johannes Frisius ist der Name folgender Personen:

* Johannes Frisius (1505–1565), Schweizer Theologe, Pädagoge und Lexikograph, siehe Johannes Fries
 Johannes Frisius (Bürgermeister) (1680–1759), Schweizer Politiker, Bürgermeister von Zürich 
 Johannes Acronius Frisius (um 1520–1564), niederländischer Arzt und Mathematiker